Countryside ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Countryside (Illinois)
 Countryside (Kansas)
 Countryside (Massachusetts)
 Countryside (Virginia)